

Codici 
 wru – codice ISO 639-3 della lingua waru

Sport
 WRU – Welsh Rugby Union, la federazione gallese di rugby